

Cinema 
 Infatuation – film del 1915 diretto da Harry A. Pollard
 Infatuation – film del 1925 diretto da Irving Cummings

Musica 
Infatuation – singolo di Rod Stewart del 1984
Infatuation – singolo di Christina Aguilera del 2003
Infatuation – album di Kate Alexa del 2010